Autheuil (Eure i Loir), municipi al departament de l'Eure i Loir (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Autheuil (Orne), municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Autheuil-en-Valois, municipi al departament d'Oise (regió dels Alts de França, França)
 Autheuil-Authouillet, municipi al departament d'Eure (regió de Normandia, França)